

Вулиця Сумгаїтська — вулиця в Соснівському районі Черкас
 Вулиця Сумгаїтська — вулиця в Шевченківському районі Харкова

Вулиця Сумгаїтська — вулиця в Совєтському районі Астрахані

Див. також 
 Вулиця Сумгаїтських Металургів — вулиця в Руставі